Борис Геннадьевич Кох (7 января 1942, Куйбышев, СССР) — советский футболист, нападающий, полузащитник, мастер спорта.

Карьера 
Начал играть в 1953 году в юношеской команде стадиона «Динамо» (первый тренер — Михаил Сенин). Там познакомился с Хусаиновым, Владимиром Бредневым, вратарем Евгением Романовым. Выступал одновременно за команды 1-го завода и «Буревестник». В 1959 в составе городской сборной школьников выиграл чемпионат РСФСР и вместе с Геннадием Агуреевым был приглашен в сборную школьников для участия в чемпионате СССР.

С 1959 года — в команде «Крылья Советов». Внимание главного тренера Виктора Карпова на молодого Коха обратил Николай Зайцев, он же и работал с ним после перехода в «Крылья», когда Коха оформили в команду мастеров на одну ставку с другим новобранцем Евгением Гецко пришедшем с 18-го завода.

В 1964 году сыграл за молодёжную сборную СССР, в 1965 — за вторую сборную против резервистов ФРГ. После матча в Кёльне Коху предложили выступать за местную команду, но он, опасаясь за судьбу семьи, отказался.

В конце 1965 года Кох был вынужден перейти в московское «Динамо» для прохождения военной службы. Так как на правом фланге нападения играл Игорь Численко, Кох большую часть сезона провёл в дубле. Несмотря на полученные в Москве квартиру и лейтенантское звание, по окончании сезона самовольно вернулся в Куйбышев, однако в начале 1967 года вернулся в «Динамо» из-за угрозы получить тюремный срок от трёх до семи лет за дезертирство. По ходу сезона перешёл на правах аренды в «Локомотив» и в первом же матче забил два гола в ворота «Динамо». В конце 1969 года, после вылета «Локомотива» из первой группы «А», перешёл в ленинградский «Зенит». Успешно выступал в команде до 1973 года, но после прихода на пост главного тренера Германа Зонина перестал попадать в состав и под конец сезона ушёл из команды в тюменский «Нефтяник», где в 1974—1976 годах работал главным тренером. Впоследствии работал снабженцем.

В чемпионатах СССР провел 282 матча, забил 53 гола. Финалист Кубка СССР-1964. В списке 33 лучших футболистов сезона — № 3 (1967).

По состоянию на 2004 год был заместителем директора коммерческой компании.

Примечания

Ссылки 
 «Самарский немец», интервью, «Спорт-Экспресс», 07.03.2002
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Тюмень»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Тюмень»
Мастера спорта СССР